Jerome bzw. Jérôme steht für:

 Jerome (Name), ein englischer männlicher Vor- und Familienname
 (1414) Jérôme, nach Jérôme Boyer benannter Asteroid
 Jerome, ein von Berglandmilch in Voitsberg produzierter und in Österreich geläufiger Käse.

Orte
in den USA:
 Jerome (Arizona)
 Jerome (Arkansas)
 Jerome (Florida)
 Jerome (Idaho)
 Jerome (Illinois)
 Jerome (Indiana)
 Jerome (Iowa)
 Jerome (Kalifornien)
 Jerome (Michigan)
 Jerome (Missouri)
 Jerome (North Carolina)
 Jerome (Ohio)
 Jerome (Pennsylvania)
 Jerome (Virginia)
 Jerome (West Virginia)
 Jerome County, Verwaltungseinheit in Idaho
 Jerome Township, Name mehrerer Townships

in Frankreich:
 Bois-Jérôme-Saint-Ouen Gemeinde im Département Eure

 Musiker 
Jerome